Селище міського типу:
 Лисянка — Черкаська область, Лисянський район, районний центр
Села:
 Лисянка — Вінницька область, Вінницький район
 Лисянка — Миколаївська область, Баштанський район